Ғ̌ (Г зі штрихом і бревом) - кирилична літера, яка наявна в мові шугні.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ge_with_stroke_and_caron